Il toponimo Vlădești si può riferire a diverse località della Romania:

Vlădești, comune del distretto di Argeș
Vlădești, comune del distretto di Galați
Vlădești, comune del distretto di Vâlcea